Graf Zeppelin kan avse:

Ferdinand von Zeppelin (1838-1917), greve, tysk officer och luftskeppskonstruktör ("Graf" är tyska för "greve")
LZ 127 Graf Zeppelin – första luftskeppet uppkallat efter greve Zeppelin
LZ 130 Graf Zeppelin – andra och mindre kända luftskeppet med samma namn
Graf Zeppelin – tyskt hangarfartyg också uppkallat efter greve Zeppelin
 Graf Zeppelin-klass – en tysk fartygsklass av hangarfartyg från 1930-talet
Graf Zeppelin march – en komposition av Carl Teike

Se även
 Zeppelinare